Дмітрієв Віктор Борисович (1920 — 1985) — один із засновників і організаторів виробництва радіолокаційної техніки на Дніпровському машинобудівному заводі.
 Дмітрієв Денис Сергійович (нар. 1986) — російський трековий велогонщик.
 Дмітрієв Михайло Миколайович (1867 — після 1912) — священник, член III Державної думи від Катеринославської губернії.
 Дмитрієв Олександр Сергійович (1935) — російський диригент.
 Дмитрієв Юрій Олексійович — російський дослідник історії політичного терору в СРСР, правозахисник, публіцист, громадський діяч.
 Дмітрієв Юрій Іванович (1965—2015) — боєць батальйону «Скіф», ЗСУ. Учасник АТО. Загинув захищаючи с. Піски поблизу Донецького летовища.

 Дмітрієва Оксана Федорівна (нар. 1977) — українська режисерка театру ляльок, головна режисерка Харківського театру ляльок, актриса, драматург-інсценувальник, театрознавеця, художниця-фотограф, художниця-графік.

Див. також 
 Дмитрієв
 Дмитрієва
Російські прізвища